Barnardsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Barnardsville (North Carolina)
 Barnardsville (Tennessee)